El término Guaíba puede referirse:

 a Guaíba, un municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur, ubicado a orillas del río Guaíba.
 al Río Guaíba, un río, lago o estuario que se encuentra en el estado de Río Grande del Sur, Brasil.